Trường Sơn (Bắc Giang) in de Vietnamese provincie Bắc Giang.
 Trường Sơn (Quảng Bình) in de Vietnamese provincie Quảng Bình.
 Trường Sơn (Hà Tĩnh), in de provincie Hà Tĩnh.
 Trường Sơn (Hải Phòng), in de provincie Hải Phòng.
 Trường Sơn (Hòa Bình), in de provincie .
 Trường Sơn (Nông Cống, Thanh Hóa), in de provincie Thanh Hóa.
 Trường Sơn (Sầm Sơn, Thanh Hóa), in de provincie Thanh Hóa.